Cromwell je priimek več oseb:

 Gregory Cromwell (ok. 1514–1551), sin Thomasa Cromwella
 James Cromwell, (*1940), ameriški igralec 
 John Cromwell (režiser) (1887–1979), ameriški igralec, režiser in producent
 Oliver Cromwell (1599–1658), Lord Protektor Anglije, Škotske in Irske 1653–58, pra pra nečak Thomasa Cromwella
 Richard Cromwell (1626–1712), Lord Protektor Anglije, Škotske in Irske 1658–59, sin Oliverja Cromwella
 Richard Cromwell (igralec) (1910–1960), ameriški igralec
 Thomas Cromwell (ok. 1485–1540), angleški državnik pod Henrikom VIII. Angleškim